Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Ferreira e Michael Stich che hanno battuto in finale Grant Connell e Scott Davis 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Byron Black /  Rick Leach (primo turno)

 Jacco Eltingh /  Richard Krajicek (quarti di finale)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1993
ATP Tour 1993